La maison capétienne d’Angoulême, aussi appelée les Valois-Angoulême, est un rameau cadet de la deuxième maison d’Orléans.

Le fondateur de ce rameau est le prince Jean d’Orléans (1399-1467), comte d’Angoulême et petit-fils du roi Charles V le Sage.

La maison d'Angoulême monte sur le trône de France en 1515 lorsque la branche aînée de la maison d'Orléans s'éteint avec le roi . Lui succède alors , premier souverain de la dynastie des Valois-Angoulême.

Le rameau cadet d'Angoulême règne sur le royaume de France de 1515 à 1589, année marquant la disparition de la lignée mâle consécutivement à l'assassinat du roi .

Chronologie

Arbre généalogique 

Angouleme